Carpineta ima više značenja:
 Carpineta, Bologna
 Carpineta, Pistoia
 Carpineta, Siena